Il singolare  del Città di Como Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Aleksandr Dolgopolov era il detentore del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Robin Haase ha battuto in finale Ivo Minář 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Robin Haase (campione)
  Filippo Volandri (semifinali)
  Paolo Lorenzi (primo turno)
  Julian Reister (semifinali, ritiro)

 Steve Darcis (quarti di finale, ritiro a causa di un infortunio al collo)
 Albert Ramos-Viñolas (primo turno)
 Adrian Ungur (secondo turno)
 Rui Machado (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Città di Como Challenger 2010